Франек () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Франек, Иван (род. 1964) — чешский актёр кино и телевидения, оператор.
 Франек, Ян (род. 1960) — словацкий боксёр средних весовых категорий, выступавший за сборную Чехословакии в 1980-е годы.